

Фильмы 
 «Дом у озера» — фильм 2000 года с Джаддом Нельсоном в главной роли, реж. Лян Пучжи (Лёнг Почи), США
 «Домик у моря» - фильм 2000 года с Джианной Чон в главной роли, реж. Ли Хёнсын, Республика Корея
 «Дом у озера» — фильм 2006 года с Киану Ривзом и Сандрой Буллок в главных ролях, реж. Алехандро Агрести, США

См. также 
 «Дом у моря» — телесериал 1992 года, реж. Ильзе Хофманн, Германия
 «Дом у солёного озера» — фильм 2004 года с Асанали Ашимовым и Светланой Светличной в главных ролях, реж. Асанали Ашимов, Казахстан